(5749) 1991 FV (1991 FV, 1973 YN1, 1982 QZ3, 1988 SL4, 1989 YR5) — астероїд головного поясу, відкритий 17 березня 1991 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,225.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5701-5800)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1991
Головний пояс астероїдів